Ма́нго инди́йское, или Манго обыкновенное, или Мангифера индийская (), или просто Мангифера — вечнозеленое дерево; вид рода  семейства , важная сельскохозяйственная культура. Плоды растения называются «манго» и принадлежат к числу популярнейших в тропических странах фруктов.

Ареал 
В диком виде растение произрастало во влажных тропических лесах на приграничной территории индийского штата Ассам и государства Мьянма. Португальскими колонистами в XVI веке было завезено в Африку и Бразилию, сейчас культивируется по всему свету в регионах с подходящим климатом: в США, на Кубе, в Мексике, Китае, в странах Южной и Центральной Америки, на Карибских островах, в тропическом поясе Африки, во многих азиатских странах (Таиланд, Филиппины, Вьетнам), а также в Австралии.

Ботаническое описание 

Вечнозелёное дерево высотой 10-45 м с густой кроной, с крупными, до 40 сантиметров в длину и до 10 сантиметров в ширину, листьями. Молодые листья красноватые, зрелые — тёмно-зелёные.

Мелкие желтоватые цветки собраны в длинные метёлки. В метёлках может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч цветков. Опыляются двукрылыми, такими как падальные мухи.

Плоды растения представляют собой желтоватые костянки с гладкой восковой кожурой. Вкус плодов — от сладкого до кислого. У некоторых людей плоды могут вызывать аллергическую реакцию. Раздражителем в плодах является легко испаряющееся эфирное вещество. Период созревания в зависимости от сорта наступает с июня по август, редкие сорта в декабре.

Хозяйственное значение и применение 

Мякоть плодов содержит ксантоны (основной из которых — мангиферин), а также сахара, органические кислоты. Плоды употребляют в пищу в свежем, переработанном и консервированном виде. Незрелые плоды используют для приготовления салатов, солений, пикули. Сушёные незрелые плоды используют в качестве протравы при окраске сафлором. Из плодов также готовят желе, джемы. Из ядер косточек изготовляют муку. Листья и плоды используют и как кормовое растение. Из коры и листьев добывают жёлтую краску, кора обладает дубильными свойствами. Древесина обладает высокой прочностью и имеет широкий спектр применения, например используется в строительстве, производстве шпона, фанеры, различных поделок, спортинвентаря, а также в кораблестроении.

В индийской медицине применяют плоды, цветки, листья, семена, кору деревьев и камедь.

Манго индийское — один из национальных символов в Индии и Пакистане.

Сорта 
Существует около 200 сортов манго индийского. В культуре встречается с VI-V века до н.э.

Один из известных сортов — Альфонсо.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сорта манго

Анакардиевые
Флора Азии
Фрукты
Символы Индии
Символы Пакистана
Тропическое сельское хозяйство
Плодовые деревья